Цай Сюэту́н (, 26 сентября 1993, Харбин) — китайская сноубордистка, выступающая в хафпайпе.
 Двукратная чемпионка мира в хафпайпе (2015, 2017);
 Двукратная обладательница Кубка мира в акробатических дисциплинах (2010/2011, 2011/2012);
 Трёхкратная обладательница Кубка мира в хафпайпе (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012);
 Двукратная чемпионка зимних Универсиад в хафпайпе (2011, 2015);
 Многократная чемпионка и призёр этапов Кубка мира (всего - 10 подиумов, в том числе - 5 побед).

Спортивные достижения

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 
 
 Цай Сюэтун — профиль на сайте TTR 

Сноубордисты Китая
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по сноуборду
Обладатели Кубка мира по сноуборду
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года